

Localidades
Buci (Kruševac) - na Sérvia
Buci (Visoko) - na Bósnia e Herzegovina
Bučí - na República Tcheca

Desambiguação